Дми́трий Костю́к:
 Костюк, Дмитрий Дмитриевич (род. 1965) — украинский музыкальный продюсер.
 Костюк, Дмитрий Петрович (1916—1995) — Герой Социалистического Труда, звеньевой полеводческой бригады.
 Костюк, Дмитрий Сергеевич (род. 1993) — украинский историк, журналист-расследователь, общественный деятель. Народный депутат Украины IX созыва.